Ahmed Sakr (né en 1970), footballeur libanais
 Chahed Sakr (née en 2001), gymnaste artistique tunisienne
 Étienne Sacr (né en 1937), homme politique libanais
 Joseph Sakr (1942-1997), chanteur et comédien libanais
 Mariam Sakr (née en 1997), nageuse égyptienne
 Okab Sakr (né en 1975), journaliste libanais